Der Skisprung-Weltcup 2005/06 (offizieller Sponsorname: e-on Ruhrgas FIS Weltcup Skispringen 2005/06) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 25. November 2005 und dem 19. März 2006 an 16 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 23 Einzel- und zwei Teamwettbewerben geplant. Ein Einzelwettbewerb musste abgesagt werden, konnte jedoch am nächsten Tag nachgeholt werden, ein weiterer musste ohne Ergebnis abgebrochen werden, sodass 22 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der Tscheche Jakub Janda erringen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der finnische Titelverteidiger Janne Ahonen und der Schweizer Andreas Küttel. Die Nationenwertung gewann Titelverteidiger Österreich, vor den Teams aus Norwegen und Finnland.

Reglement-Änderungen 
Mit Beginn der Saison traten folgende Reglement-Änderungen in Kraft: Die Quotenregelung, welche die maximale Anzahl von Teilnehmern einer Nation regelt, wird abgeändert. Es können regulär nur noch sechs statt bisher acht Springer je Land antreten. Durch zusätzliche Startplätze für den Weltcupführenden und den Führenden der Nationenwertung kann sich die Anzahl jedoch auch weiter auf bis zu acht erhöhen. Die Springer bekommen künftig zehn statt bisher fünf Sekunden Zeit, um, nach erfolgter Freigabe durch den Assistenten des Renndirektors, vom Startbalken loszufahren. Dadurch soll die Möglichkeit der Einflussnahme durch die Trainer auf den Startzeitpunkt erhöht werden. Sprunganzüge müssen künftig einen einheitlichen Schnitt haben. Dadurch soll einer Materialschlacht entgegengewirkt werden.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht 

*=Ersatz für das am Vortag abgesagte Springen, nur ein Wertungsdurchgang**= Ersatzaustragungsort für Trondheim, wo wegen Schneemangel kein Springen möglich war.

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2005
 Skisprung-Continental-Cup 2005/06

Weblinks

Fußnoten 

Wintersport-Weltcup 2005/06
2005/06